Алексе́й Его́рович Бада́ев () — российский политический и общественный деятель, советский партийный и государственный деятель, по первой профессии — слесарь.

Биография 
Родился а в деревне Юрьево Карачевского уезда Орловской губернии (ныне — Большое Юрьево, Хотынецкий район, Орловская область) в крестьянской семье. В 1903 году приехал в Санкт-Петербург, где поступил чернорабочим на Александровский завод. Впоследствии работал слесарем на Александровском заводе и в Главных вагонных мастерских Николаевской железной дороги. В 1904 году вступил в РСДРП. Участвовал в революции 1905—1907 годов, стал одним из признанных руководителей большевистской организации завода. Активный деятель Союза металлистов.

В 1912 году был избран в IV Государственную думу от рабочей курии Петербургской губернии, член большевистской фракции. Выезжал за границу для участия в партийных совещаниях в Кракове и Поронино, где встречался с Лениным. В 1912—1913 годах, по предложению В. И. Ленина, являлся официальным издателем газеты «Правда». Бадаев вспоминал: «Владимир Ильич не только руководил всей фракцией в целом, но и помогал каждому депутату в его работе». C апреля по ноябрь 1914 года — член ЦК РСДРП(б).

В ноябре 1914 года был арестован в числе других депутатов-социалистов и сослан на вечное поселение в Сибирь, Туруханский край, где продолжал революционную работу. Вернулся в Петроград после Февральской революции и был избран от большевиков в Петроградскую городскую думу.

Участник Октябрьской революции в Петрограде. Председатель избирательной комиссии по первым после революции выборам в Петроградскую городскую думу, состоявшимся 29 ноября 1917 года. Как член РСДРП(б) с поставленной перед ним политической задачей справился: по результатам выборов большевики беспрецедентно увеличили своё представительство в Петроградской городской думе с 67 до 188 мандатов из 200. После революции возглавлял органы продовольственного снабжения Петрограда.

В первой половине 1920-х годов работал заместителем председателя Петроградского (Ленинградского) губисполкома.

С 1922 года — кандидат в члены ЦК РКП(б).
В 1925—1951 годах — член ЦК ВКП(б).
С 1930 года — председатель Центросоюза.
С 1931 года — Московского союза потребительских обществ.
С октября 1935 по август 1937 года — замнаркома пищевой промышленности СССР.
В 1937—1938 годах — нарком пищевой промышленности РСФСР.
С 1938 года заместитель председателя Мосгорисполкома.
В 1938—1944 годах — председатель Президиума ВС РСФСР и заместитель председателя Президиума ВС СССР.

Бадаев, склонный к алкоголизму, в 1943 году дискредитировал себя недостойным поведением в ходе государственного визита в Монголию и Туву. В связи с этим 6 апреля того же года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об отстранении Бадаева от должности (исполняющим обязанности председателя Президиума ВС РСФСР был назначен И. А. Власов). В решении, в частности, говорилось:
 4 марта 1944 года освобождён от занимаемой должности постановлением 5-й сессии Верховного Совета РСФСР I созыва.

После отстранения от должности был назначен руководителем треста Главпиво (1943—1951).

Умер 3 ноября 1951 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 3).

Автор книги «Большевики в Государственной думе. Воспоминания» (1929), неоднократно переизданной и переведённой на многие иностранные языки.

Награды 
 три ордена Ленина (11.5.1933, 16.02.1943; ?)
 орден Трудового Красного Знамени (01.08.1936) — за «перевыполнение пищевой промышленностью годового государственного плана 1935 г., а также за успешно проводимую работу по улучшению качества изделий предприятиями Народного Комиссариата Пищевой Промышленности»
 медали

Память 
 Именем А. Е. Бадаева в 1934 году был назван московский Трёхгорный пивоваренный завод.
 Именем А. Е. Бадаева в 1937 году был назван комплекс складских помещений, находившийся между современными Московским проспектом, Черниговской и Киевской улицами в Ленинграде.
 Именем А. Е. Бадаева в 1937 году был назван хлебозавод № 2 в Ленинграде.
 Бюст А. Е. Бадаеву установлен земляками в Хотынце Орловской области перед ПУ-14.
 В Санкт-Петербурге есть улица Бадаева.
 В посёлке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга есть 1-й, 2-й и 3-й Бадаевские проезды.
 В посёлке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области есть Бадаевская улица и Бадаевский переулок.
 В 1966 году вышел фильм «Ленин в Польше», в котором роль А. Е. Бадаева исполнил Андрей Петров.

См. также 
 Бадаевские склады

Примечания

Литература 
 Герои Октября. — Л., 1967. — Т. 1.
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2008. — С. 31. — ISBN 978-5-8243-1031-3

Ссылки 
 А. Е. Бадаев на сайте «Правители России и Советского Союза»
 

Члены Государственной думы Российской империи от Санкт-Петербургской губернии
Большевики
Члены ЦК КПСС
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Общественные деятели Российской империи
Председатели Президиума Верховного Совета РСФСР
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Заместители наркомов СССР
Народные комиссары пищевой промышленности РСФСР
Руководители Центросоюза
Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены фракции социал-демократов
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты VII съезда РКП(б)
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Делегаты IX съезда РКП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Члены Президиума ВЦИК
Члены ЦИК СССР
Большевики — депутаты Государственной Думы Российской империи